Strömsund kan referere til flere forskellige lokaliteter i Sverige:

 Strömsund − et byområde og hovedby i Strömsunds kommun, Jämtlands län, Jämtland
 Strömsund (Luleå kommun) − en by i Luleå kommun, Norrbottens län, Norrbotten
 Strömsund (Storumans kommun) − en by (frem til 2000 småort) i Storumans kommun, Västerbottens län, Lappland